Rukometni klub Trilj (RK Trilj; Trilj, sponzorskog naziva Trilj Pršut Voštane) je muški rukometni klub iz Trilja, Splitsko-dalmatinska županija. Klub u sezoni 2018./19. nastupa u 2. HRL - Jug.

O klubu 
Klub je osnovan 16. prosinca 1974. godine pod nazivom RK "Cetina". 20. rujna 1975. godine na skupštini kluba dolazi do preimenovanja kluba u RK "Cetinka", po triljskoj tvornici plastičnih masa "Cetinka", koja postaje glavni sponzor kluba.  "Cetinka" se u ligaška natjecanja uključuje u sezoni 1975./76. u Međuopćinskoj dalmatinskoj rukometnoj ligi (Srednjodalmatinska rukometna liga). Do raspada SFRJ "Cetinka" igra u rukometnim ligama na području Dalmacije. 1982. godine je u Trilju otvorena športska dvorana pri osnovnoj školi. "Cetinka" je dotad trenirala i nastupal na betonskom igralištu.  
Osamostaljenjem Hrvatske "Cetinka" je pretežno član 2. HRL - Jug. U sezoni 1995./96. klub je član 1. B HRL - Jug, ali odmah ispadaju iz lige. Ponovno su članovi 1. B lige u sezonam 1997./98. i 1998./99. U sezoni 2002./03. klub osvaja 1. B HRL - Jug, te igrju u kvalifikacijama za popunu tadašnje Prve lige. U sezoni 2008./09. klub je ponovno prvak 2. HRL - Jug te se plasira u Dukat 1. HRL. U ljeto 2009., zbog dugogodišnjih problema tvrtke "Cetinka" i nemogućnosti financiranja, klub se preimenuje, a sponzor postaje prehrambena tvrtka "Pršut Voštane", te dalje klub djeluje kao RK "Trilj - Pršut Voštane". U 1. HRL nastupaju samo u sezoni 2009./10., a otad se ponovno natječu u 2. HRL - Jug. 

Pri klubu povremeno djeluje i ženska sekcija.

Uspjesi 
 2. HRL - Jug 
 prvak: 1996./97., 2000./01.(Jug 2), 2002./03., 2008./09. 

 Prvenstvo SR Hrvatske za pionire
 prvak: 1978.

Plasmani po sezonama

Poznati igrači  
 Vatromir Srhoj 
 Mate Svalina

Unutrašnje poveznice  
 Trilj

Vanjske poveznice  
 inet.hr/~rkcetink, wayback arhiva* inet.hr/~rkcetink, stranice kluba (RK Cetinka) 
 RK TRILJ, facebook stranica 
 furkisport.hr/hrs, Trilj Pršut Voštane, rezultati po sezonama 
 sportilus.com, Rukometni klub Trilj Pršut Voštane

Izvori  
 
 Marinko Perić: Povijest sporta Cetinske krajine, Sinj, 1989., str. 291-307 
 Marijan Flander i dr: Razvoj rukometa u Hrvatskoj : od prvih početaka do 1985. godine, Zagreb, 1986., UDK: 796.322(497.13)(091), str. 89-90
 inet.hr/~rkcetink, Povijest, wayback arhiva 
 inet.hr/~rkcetink, sezone i rezultati (1999./2000. - 2004./05.), wayback arhiva 
 inet.hr/~rkcetink, Športska dvorana - Trilj, wayback arhiva 
 bisnode.hr, RUKOMETNI KLUB "TRILJ - PRŠUT VOŠTANE" 
 poslovna.hr, RK CETINKA - RUKOMETNI KLUB TRILJ - PRŠUT VOŠTANE   
  

Trilj
Trilj PŠ